Мауро Кабальеро: Кабальеро, Мауро (род. 1972) — парагвайский футболист.
 Кабальеро, Мауро Андрес (род. 1994) — парагвайский футболист.